Musée du Savon de Marseille (MuSaMa), France ;
 Musée du savon, à Sidon, Liban.